Äbte der Reichsabtei Weingarten in Oberschwaben und ihrer Vorgänger, von der Gründung im 8. Jahrhundert bis zur Auflösung 1804, sowie Äbte des wiederbesiedelten Benediktinerklosters von 1922 bis 2010.

Bis ins 12. Jahrhundert sind die Jahreszahlen als „circa“-Angaben zu verstehen. „Von“ ist in vielen Fällen keine Adelsbezeichnung, sondern Herkunftsangabe.

Benediktinerkloster Altomünster (750–1025) 

 Alto 750–770
 Marinus
 Etto ca. 780
 Gelzo 780–792
 …
 Rudolf 1000–1025

1025 Umzug nach Altdorf (heutige Stadt Weingarten)

Benediktinerkloster Altdorf (1025–1055) 

 Eberhard 1025–1040
 Heinrich I. 1040–1070

1055 Umzug auf den nahen Martinsberg („Kloster Weingarten“)

Reichsabtei Weingarten (1056–1804)

Benediktinerabtei Weingarten (1922–2010)

Literatur 

 Hans Ulrich Rudolf (Hrsg.): Die Benediktinerabtei Weingarten. Kunstverlag Fink, Lindenberg 2006, ISBN 3-89870-292-8, Abtsliste bis 1804: S. 97 (dort nach Pirmin Lindner: Professbuch der Benediktinerabtei Weingarten, 1909, und Gerhard Hess: Prodromus Monumentorum seu Catalogus abbatum, 1781); Abtsliste 1920–2006: S. 114.
 Gustav A. Seyler: J. Siebmacher's großes und allgemeines Wappenbuch. Band 1. 5, 2: Klöster. Nürnberg 1882, S. 20 (Digitalisat) und Tafel 36 (Digitalisat).

Weblinks

Einzelnachweise 

Weingarten
Weingarten, Abte
 Abte